Парк-Ридж () — название нескольких населённых пунктов:

В Австралии:
 Парк-Ридж (Квинсленд)

В США:
 Парк-Ридж (Висконсин)
 Парк-Ридж (Иллинойс)
 Парк-Ридж (Нью-Джерси)